Rózsa György (1909–1992) sportújságíró
 Rózsa György (1914–?) költő, újságíró
 Rózsa György (1922–2005) könyvtáros, egyetemi tanár
 Rózsa György (1925–2008) művészettörténész
 Rózsa György (1939) orvos, bőrgyógyász
 Rózsa György (1947) műsorvezető, szerkesztő, producer